Armășești se poate referi la:

 Armășești, Ialomița, reședința comunei cu același nume
 Armășești, Vâlcea, satul de reședință al comunei Cernișoara din județul Vâlcea, Oltenia, România

Vezi și 
 Armășeni